Дискография «Alphaville», немецкой нью-вейв синтипоп-группы, включает 6 студийных альбомов и 1 концертный, 7 сборников, 21 сингл и 3 видео альбома.

Альбомы

Студийные альбомы 
 1984 Forever Young
 1986 Afternoons In Utopia
 1989 The Breathtaking Blue
 1994 Prostitute
 1997 Salvation
 2010 Catching Rays on Giant
2017 Strange Attractor

Сборники/Компиляции 
 1988 Alphaville
 1988 The Singles Collection
 1992 First Harvest 1984–92
 1993 History
 1999 Dreamscapes
 2001 Forever Pop
 2003 CrazyShow

Live альбомы 
 2000 Stark Naked And Absolutely Live

Синглы 
 1984 Big In Japan
 1984 Sounds Like A Melody
 1984 Forever Young
 1985 Jet Set
 1986 Dance With Me
 1986 Universal Daddy
 1986 Jerusalem
 1986 Sensations
 1987 Red Rose
 1988 Forever Young
 1989 Alphaville
 1989 Romeos
 1989 Summer Rain
 1990 Mysteries Of Love
 1992 Big In Japan 1992 A.D.
 1992 Big In Japan Swemix
 1994 Fools
 1994 The Impossible Dream
 1997 Wishful Thinking
 1999 Flame
 1999 Soul Messiah
 2001 Dance With Me 2001
 2001 Forever Young 2001
 2003 Elegy
 2006 Forever Young (The Remix)
 2010 I Die For You Today

Видео

Примечания

Ссылки 
 Дискография  на Discogs

Alphaville
Alphaville
Alphaville